Tetzacual eller Tetzácual kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tetzácual, Hidalgo, ort, Hidalgo, San Felipe Orizatlán, 
 Tetzacual, Tlaxcala, San Pablo del Monte,